Козловский район:

 Козловский район — муниципальное образование и административно-территориальная единица в Чувашской Республике; существует с 1927 года.
 Козловский район — район Воронежской (1938—1954) и Балашовской (1954—1956) областей.
 Козловский район — бывшая административно-территориальная единица в Калининской области РСФСР; существовал в 1937—1956 годах.
 Козловский район — бывшее название Мичуринского района Тамбовской области, под которым район существовал в Центрально-Чернозёмной (1928—1934) и Воронежской (1934—1935) областях РСФСР.
 Козловский район — район Мордовской АССР с центром в селе Козловка, существовавший в 1928—1935 и 1937—1959 годах.